Пе́рвый дивизио́н:

Спортивные турниры 
 Футбол
 Первый дивизион ФНЛ — второй по рангу турнир в системе футбольных лиг России.
 Первый дивизион Футбольной лиги — высший дивизион Англии с 1892 по 1992 годы (ему на замену пришла Премьер-лига), а также высший дивизион Футбольной лиги с 1993 по 2004 годы (на замену ему пришёл Чемпионат Футбольной лиги).
 Первый дивизион Джей-лиги — высший дивизион японской Джей-лиги.
 Первый дивизион — второй по рангу турнир в системе футбольных лиг Албании.
 Первый дивизион — второй по рангу турнир в системе футбольных лиг Нидерландов.
 Первый дивизион — второй по рангу турнир в системе футбольных лиг Азербайджана.
  — второй по рангу турнир в системе футбольных лиг Дании.
 Первый дивизион — прежнее название высшего дивизиона Дании, с 1991 года — Суперлига.
 Первый дивизион — второй по рангу турнир в системе футбольных лиг Фарерских островов.
 Первый дивизион (ныне носит название Первый Чемпионшип Футбольной лиги Северной Ирландии) — второй по рангу турнир в системе футбольных лиг Северной Ирландии.
 Первый дивизион — упразднённый второй по рангу турнир в системе футбольных лиг Шотландии. Ныне носит название Шотландский Чемпионшип.
 Первый дивизион — второй по силе дивизион чемпионата России по футболу среди женских команд.
 Первый дивизион — второй по силе дивизион чемпионата СССР по футболу среди женских команд.
 Первый дивизион Королевской испанской футбольной федерации — третий по значимости дивизион в системе лиг.

 Первый дивизион (Division I) — название высшей шведской футбольной лиги, с 1987 года получившей официальное название Аллсвенскан.
 Дивизион 1 — второй по рангу турнир в системе футбольных лиг Швеции в 1987—1999 годах (с 2006 года им является Суперэттан) и третий — с 2006 года.
  (официальное название — Thai League 2, или Thai Division 1 League) — второй по рангу турнир в .
 Хоккей
 Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой
 Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой среди молодёжных команд
 Первый дивизион чемпионата мира по хоккею с шайбой среди юниорских команд

Военные формирования 
 1-й Кавказский стрелковый артиллерийский дивизион
 1-й Кавказский казачий дивизион
 1-й Кавказский мортирно-артиллерийский дивизион
 1-й кавалерийский дивизион
 Лейб-гвардии 1-й Мортирный артиллерийский дивизион

См. также